Everth steht für:
 Everth & Co. GmbH (EUCO), ehemaliges deutsches Mineralölunternehmen, aufgegangen in der NITAG

Everth bzw. von Everth ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Everth (1878–1934), deutscher Kunsthistoriker, Journalist und erster Ordinarius für Zeitungskunde in Deutschland
 Franz Everth (1880–1965), deutscher  Schauspieler, Regisseur und Intendant    
 Paul Viktor Hugo von Everth (1839–1901), deutsch-russischer evangelischer Geistlicher, Generalsuperintendent von Moskau  
 Paul Woldemar von Everth (1812–1895), deutscher lutherischer Theologe, Generalsuperintendent und Bischof der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen

Siehe auch: 
 Evert (Begriffsklärung)
 Ewert